IPF letna lestvica najbolj predvajanih skladb in izvajalcev 2010 na slovenskih radijskih postajah v dveh različnih kategorijah: "Top 500 izvedb" ter "Top 500 glasbenih solistov in skupin".

Najbolj predvajano 

Navedenih je le Top 100 največkrat predvajanih izvedb, Top 100 slovenskih izvedb (neuradno), Top 50 vseh izvajalcev ter Top 50 slovenskih izvajalcev (neuradno).

Vse izvedbe

Slovenske izvedbe (za orentacijo)

Vsi izvajalci

Slovenski izvajalci (za orentacijo)

Glej tudi 

 SAZAS letna lestvica slovenskih skladb 2010

Sklici in opombe 

2010 v glasbi
2010 v Sloveniji
IPF-ova lestvica največkrat predvajanih izvedb